Карми́шин — русская фамилия. Известные носители:
 Кармишин, Александр Васильевич (1912—2013) — советский учёный в области ракетостроения.
 Кармишин, Дмитрий Дмитриевич (1926—1956) — Герой Советского Союза.